Перлис — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Перлис, Алан Джей (1922—1990) — американский учёный в области компьютерных технологий.
 Перлис, Юлиус (1880—1913) — австрийский шахматист.

Топоним 
 Перлис — штат в Малайзии.